(bengali : , ) est un film dramatique bangladais réalisé par Abu Shahed Emon et sorti en 2014.

Le film est sélectionné comme entrée pour le Bangladesh pour l'Oscar du meilleur film en langue étrangère lors de la  des Oscars qui s'est déroulée en 2016.

Synopsis

Fiche technique

Distribution 

 Toukir Ahmed : Karim
 H M Akter : Monir
 Mitali Das : Marium
 Mohammod Emon : Jalal - 9 Years Old
 Ahmed Gias : Amin
 Mousumi Hamid : 
 Fazlul Haque : 
 Mosharraf Karim : 
 Md. Mirazur Rashid Khan : Ripon
 Shormy Mala : Rahima
 Nur A Alam Nayon : Miraj
 Arafat Rahman : 
 Kazi Rakib : Akmol - Shaman
 Imran Shadique Shanto : Shanto
 Elda Sorra : Alba Toma
 Suela Bako : Majlinda Prifti
 Amos Zaharia : Orion

Notes et références

Liens internes 
 Liste des soumissions à la  des Oscars pour le meilleur film en langue étrangère

Liens externes 
 
  Oscars 2016 foreign-language submissions sur le site movie-on.blogspot

Film sorti en 2014
Film en bengali
Film dramatique bangladais
Film se déroulant au Bangladesh
Film en bangla